Игорь Николаевич Григорьев:
 Григорьев, Игорь Николаевич (1923—1996) — русский поэт и переводчик.
 Григорьев, Игорь Николаевич (1951—2006) — советский футболист.